Föster ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Föster (* 2002), deutsche Ruderin
 Karl Föster (1915–2010), deutscher Regionalhistoriker, christlicher Funktionär